Kristina Andersson kan syfta på:

Svensk naturläkare, se Kristina Andersson (naturläkare).
Alpina skidåkaren, se Kristina Andersson (skidåkare).
Svensk skådespelare, se Christina Andersson (skådespelare).
Finsk barnboksförfattare, se Christina Andersson.